sintagma (grčki: σύνταγμα) je grčka mnogoznačna riječ koja može značiti; prvotno, razmještaj, uređenje, skup, složenica (kompozicija), jedinstvo,  a može se odnositi na;

 Sintagma (grčki ustav)
 Trg Sintagma jedan od glavnih trgova u Ateni
 Stanica Sintagma jedna od stanica podzemne željeznice u Ateni
 Sintagma (vojna jedinica) vojna jedinica od 256 vojnika u antičkoj Makedoniji 
Knjige
 Sintagma (Atanazije) Najvažnije djelo justinijanovog pravnika Atanazija iz Emese 
 Sintagma (Balzamon) religiozni spis iz 12. stoljeća Teodora Balzamona
 Syntagma Canonum, pravnički spis iz 14. stoljeća
 Sintagma (lingvistika), lingvistički pojam (skup od nekoliko riječi koje u rečenici čine cjelinu za sebe i kao takvi imaju značenje u rečenici)